Paisaje lunar puede referirse a:
  Paisaje lunar, paisaje propio de la Luna.
 Paisaje lunar, paisaje terráqueo con apariencia lunar.